Konkomba bezeichnet
die Konkomba (Volk) in Ghana
das Konkomba (Sprache), zu den Gur-Sprachen gehörend